Guerre vénéto-byzantine (1296-1302)
 Guerre vénéto-byzantine (1306-1310)